Scottish Football League (1916/1917) – był to 27. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 19 sierpnia 1916, a zakończył się 28 kwietnia 1917. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 14. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył Bert Yarnall, który strzelił 39 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1916 w piłce nożnej
1916 w Wielkiej Brytanii
1917 w piłce nożnej
1917 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji